Нель () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Сомма, округ Перонн, кантон Ам. Расположена в 51 км к юго-востоку от Амьена и в 13 км от места пересечения автомагистралей А1 "Нор" и А29. На севере коммуны находится железнодорожная станция Нель линии Амьен-Лан. Через Нель должен пройти канал Сена - Северная Европа, начало строительство которого должно быть закончено к 2027 году.

Население (2018) — 2 321 человек.

История 
В 1472 году был ареной военных действий, известных впоследствии как осада Неля. Герцог Бургундский Карл Смелый во главе 80-тысячной армии перешел Сомму в районе Бре и осадил Нель, сохранивший верность королю Франции Людовику XI. После месячной осады город был взят и войска герцога устроили массовую резню населения.

Достопримечательности 
 Здание мэрии 30-х годов XX века
 Коллегиальная церковь Нотр-Дам, восстановленная в 30-х годах XX века после разрушений Первой мировой войны

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,8 %
 промышленность — 29,6 %
 строительство — 3,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,8 %
 государственные и муниципальные службы — 31,7 %

Уровень безработицы (2017) — 20,6 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Сомма — 15,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 870 (Франция в целом — 21 730, департамент Сомма — 20 320).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Неля с 2020 года занимает Фредерик Демюль (Frédéric Demule). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил в 1-м туре, получив 54,31 % голосов.

См. также 
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года